Турнир «NHK Trophy 2018» — четвертый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2018—2019. Соревнования проходили в городе Японии Хиросиме с 9 по 11 ноября 2018 года. Организатор турнира — Федерация конькобежного спорта Японии при поддержке ИСУ. Спортсмены выступили в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Несостоявшиеся участники 
 В предпоследний день июля появилось сообщение, что в этапах Гран-при не примут участие китайские парники Суй Вэньцзин и Хань Цун. Их заменят американские парники Одри Лу и Миша Митрофанов. 
 В середине августа из-за распады пары снялись японские танцоры Кана Мурамото и Крис Рид их заменят британские танцоры Лайла Фир с Льюисом Гибсоном. 
 За несколько дней до начала соревнований снялась французская пара танцоров Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из-за травмы спины у партнёра..

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ISU 
 Результаты 

2018 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2018/2019